Afrika, kontinens
 Afrika, női név

Zene

Albumok

 Africa, Dennis Brown albuma (2006)
 Afrika, Johnny Dyani albuma (1984)
 Africa, Ijahman-album (1984)
 Africa, Miriam Makeba albuma (1991)

Dalok

 Afrika, az Erste Allgemeine Verunsicherung dala (1983)
 Afrika, a KFT együttes dala (1985)
 Africa, E-Type-dal (2002)
 Africa, a Toto együttes dala (1982)